Glöckler steht für:
 Glöckler, Figuren aus den Rauhnachtsbräuchen im Salzkammergut
 Glöckler (Aitrang), Einöde der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Glöckler ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludwig Glöckler (1769–1841), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker, MdL
 Gustav Glöckler (* 1937), österreichischer Verleger
 Hans Ulrich Glöckler (1560–1611), deutscher Kunsttischler, Bildschnitzer und Bildhauer
 Harald Glöckler (* 1965), deutscher Modedesigner und Unternehmer, siehe Harald Glööckler
 Helm Glöckler (1909–1993), deutscher Autorennfahrer
 Kenneth Glöckler (* 1984), deutscher Rapper, siehe Kay One
 Ludwig Gabriel Glöckler (* 19. Jh.), deutscher Geistlicher und Regionalhistoriker des Elsass
 Michaela Glöckler (* 1946), deutsche Kinderärztin und Anthroposophin
 Oskar Glöckler (1893–1938), deutscher Bildhauermedailleur, Sportfunktionär und SA-Führer
 Ralph Roger Glöckler (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler, Ethnologen, Dichter und Schriftsteller
 Traugott Glöckler (* 1944), deutscher Kugelstoßer
 Walter Glöckler (1908–1988), deutscher Automobil- und Motorradrennfahrer sowie Automobilkonstrukteur

Siehe auch:
 George Glockler